Lucky star significa "stella fortunata" in inglese. Fra i significati derivati:

 Lucky Starr  – protagonista di una serie di romanzi di fantascienza di Isaac Asimov
 Lucky Star  – film canadese drammatico del 1980
 Lucky Star  – manga del 2004.

Musica 
 Lucky Star  – singolo dei Basement Jaxx del 2003
 Lucky Star  – singolo di Carola Häggkvist e Andreas Johnson del 2008
 Lucky Star  – singolo di Madonna del 1984
 Lucky Star  – nome d'arte di Leslie Morrison, cantante australiana